Knowles kan som auktorsförkortning betyda:

 George Beauchamp Knowles
 Matilda Cullen Knowles
 Ross Knowles

Robotskapade auktorsförkortningar